PW Близнецов (, HD 43206) — тройная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 2 900 световых лет (около 889 парсек) от Солнца.

Пара первого и второго компонентов — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA:). Видимая звёздная величина звезды — от +9,49m до +9,14m.

Характеристики 
Первый компонент (CCDM J06160+2347Aa) — бело-голубая звезда спектрального класса B9, или F6V. Эффективная температура — около 7924 К.

Второй компонент (CCDM J06160+2347Ab) — бело-голубая звезда спектрального класса B.

Третий компонент (CCDM J06160+2347B). Видимая звёздная величина звезды — +9,3m. Удалён на 0,2 угловой секунды.

Примечания